Liposthenes är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1869. Liposthenes ingår i familjen gallsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallsteklar
Liposthenes